Anáfora puede referirse a:

 la anáfora, figura literaria de repetición; 
 la anáfora, elemento gramatical deíctico;
 la anáfora cero, omisión pragmática de ciertos elementos gramaticales que pueden ser inferidos por el contexto;
 la anáfora, en filosofía, el proceso desde el inicio del ser hasta su realización;
 la anáfora, parte de la liturgia cristiana.

Enlaces externos